

Коттер — місто, штат Арканзас
 Коттер — місто, штат Айова